A Corporação foi criada nos termos da lei municipal complementar nº 02, de 18 de junho de 1990.

Ligações externas 

Legislação Municipal de Osasco:

Lei Orgânica do Município de Osasco 05 de Abril de 1990

Lei Complementar nº 02 de 18 de Dezembro de 1990.- Dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Osasco e dá outras providências.

Lei Complementar nº 129, de 10 de Fevereiro de 2005.- Cria a Corregedoria Geral da Guarda Civil de Osasco, institui o Regulamento Disciplinar dos servidores do quadro dos profissionais da Guarda Civil Municipal de Osasco e dá outras providências.

Decreto nº 10.342, de 10 de Dezembro de 2009.- Dispõe sobre a criação e implantação do regulamento de uniformes, insígnias e asseio pessoal da Guarda Civil Municipal de Osasco e dá outras providências.

Lei nº 4.941, de 21 de Janeiro de 2019.- Institui no Município de Osasco a Ronda Operacional Municipal (ROMU), vinculada à Secretaria de Segurança e Controle Urbano e ao Comando da Guarda Civil Municipal.

Decreto nº 12.133, de 30 de Julho de 2019.- Dispõe sobre o Poder de Polícia Administrativa para a Guarda Municipal de Osasco (GCM), e revoga o Decreto nº 11.706, de 8 de junho de 2013.

Osasco